Muziektheater (kunstvorm), een vorm van theater waarbij muziek een belangrijke rol speelt
 Muziektheater (Amsterdam), een theater in Amsterdam, deel van de Stopera en speciaal gebouwd voor het uitvoeren van opera's en andere vormen van muziektheater
 Muziektheater Transparant, een gezleschap in  antwerpen
 muziektheater, een theater (gebouw) voor muziektheaterproducties